Le tournoi de Hambourg 1993 peut faire référence au :
 tournoi de tennis de Hambourg (WTA 1993),
 masters de Hambourg 1993.